EVS peut désigner :
 EVS, une firme liégeoise spécialisée dans le matériel de diffusion en télévision ;
 emplois vie scolaire ;
Espace de Vie Sociale, un agrément de la CAF pour les associations qui impliquent les habitants dans leurs projets et activités ;
 european voluntary service (en français, service volontaire européen) ;
 échelle verbale simple, une échelle permettant au médecin d'évaluer la douleur ressentie par les patients, voir l'article Douleur ;
 Eesti Vabariigi Standardiamet, le nom estonien du Centre estonien de normalisation.

Notes et références